Inari steht für:

 Inari (Gemeinde), Gemeinde in Lappland, Finnland 
 Inari (Ort), Ortschaft in der Gemeinde Inari, Lappland, Finnland
 Inarijärvi, See in Lappland, Finnland
 Inari (Kami), japanische Gottheit
 Inari-zushi, japanische Sushi-Spezialität 
 (1532) Inari, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Enare